Квінс () — багатозначний топонім.

Топоніми 
 Квінс — одне з п'яти боро Нью-Йорка.
 Квінс (графство, Нова Шотландія) — графство в канадській провінції Нова Шотландія.
 Квінс (графство, Нью-Брансвік) — графство в канадській провінції Нью-Брансвік.

Див. також 
 Квінс-хол — концертний зал в центрі Лондона.
 Квінс-Віллидж — станція Залізниці Лонг-Айленда.